Ophioderma (slangster), geslacht van slangsterren
 Ophioderma (varen), een plantengeslacht